Магомед Идрисович Абакаров (род. 2 октября 1975, село Сергокала, Сергокалинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский учёный – экономист, доктор экономических наук, профессор Дагестанского государственного университета, бизнесмен. Ректор Махачкалинского центра повышения квалификации «Академия – Каспий».

Биография 
Родился в 1975 году в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР. По национальности – даргинец.

Происхождением из села Урахи Сергокалинского района

В 1992 году окончил Сергокалинскую СОШ № 1 им Омарла Батырая.

В 1997 году окончил факультет управления экономикой Дагестанского государственного университета по специальности «Менеджмент».

С 2019 года – Директор туристической фирмы «Caspian Travel».

С 2019 года – Заместитель Председателя ДРО «Русское географическое общество» по внутреннему туризму.

Поощрён Почётной Грамотой Правительства Республики Дагестан.

Научная деятельность 
С 1997 по 2007 г.г – ассистент, преподаватель, старший преподаватель, заместитель декана экономического факультета Дагестанского государственного университета.

В 2001 году в ДНЦ РАН защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

С 2011 по 2015 г.г – Ректор Махачкалинского инновационного университета Российской Академии образования.

В 2013 году в МГУ им М. В. Ломоносова защитил докторскую диссертацию по теме: «Социально-экономическая эффективность функционирования сферы платных услуг трудоизбыточного региона».

С 2014 года по н.в – Профессор кафедры государственного и муниципального управления Дагестанского государственного университета.

С 2015 года по н.в – Ректор Махачкалинского центра повышения квалификации «Академия – Каспий».

Член-корреспондент Российской Академии Естествознания.

В сферу научных интересов Магомеда Абакарова входит региональная экономика, туризм, развитие малого и среднего предпринимательства.

Автор трёх монографий, более 100 научных статей, в т.ч в научных сборниках рекомендуемых ВАК РФ.

Ссылки 
 ДРО РГО. Абакаров М.И.
 ДГУ. Кафедра ГиМУ, профессор Абакаров М.И.
 МЦПК «Академия Каспий»
 РИА «Дагестан»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Урахи
Преподаватели Дагестанского государственного университета